Regierungskommission bezeichnet:

 die Regierungskommission des Saargebietes als eine Behörde, die von 1920 bis 1935 das Saargebiet im Auftrag des Völkerbundes verwaltete.
 die Deutsch-französisch-schweizerische Regierungskommission für Fragen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (gegründet 1975)
 Regierungskommission Bundesbahn, Kommission der deutschen Bundesregierung zur Deutschen Bundesbahn, (1989–1994)
 Regierungskommission Fernmeldewesen, Kommission der deutschen Bundesregierung, siehe Postreform
 Regierungskommission Verkehrsinfrastrukturfinanzierung, Kommission der deutschen Bundesregierung ab September 1999, siehe Pällmann-Kommission

Siehe auch:
 Kommission